Boreč bezeichnet in Tschechien
Boreč, Gemeinde im Okres Mladá Boleslav
Boreč (Velemín), früher Boretz, Ortsteil von Velemín, Okres Litoměřice
Berg im Böhmischen Mittelgebirge, siehe Boreč (Berg)

Borec ist der Familienname von:
Tomáš Borec (* 1967), slowakischer Politiker